U42 ou U-42 peut faire référence à :
 Grand dodécicosidodécaèdre ditrigonal (U42), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Modeste (U42), un sloop de la Royal Navy ;
 Ligne U42 du métro léger de Dortmund ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères